Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brad Gilbert e Jim Grabb che hanno battuto in finale Byron Black e Byron Talbot 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Jan Siemerink /  Todd Woodbridge (primo turno)

 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (primo turno)
 Kevin Curren /  Gary Muller (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1992
ATP Tour 1992